Zakład poprawczy
 Zjednoczona Prawica
 Związek Peowiaków